Билистях () — топоним в России якутского происхождения.

 Билистях — озёра, в левобережье р. Хара-Балаган, координаты 61°57'	125°50’
 Билистях — озеро, в правобережье р. Тиере, координаты 61°57'	131°50’
 Билистях — озеро, на правом берегу р. Бордыалах, координаты 62°31'	125°24’
 Билистях — урочище, юго-западнее оз. Мюрю, координаты 62°26'	130°49’
 Билистях — озеро, северо-восточнее оз. Бёхтюе, координаты 63°15'	123°34’
 Билистях — озёра, в правобережье р. Силилях, координаты 67°34'	136°12’

Примечания